Lampropidae är en familj av kräftdjur som beskrevs av Sars 1878. Lampropidae ingår i ordningen kommakräftor, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Lampropidae 90 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kommakräftor
Lampropidae